Cette page présente la troisième édition du championnat de la DDR-Liga, la Division 2 d'Allemagne de l'Est.

La compétition se déroula en deux séries distinctes simplement nommées Groupe 1 et Groupe 2. Le champion de chaque poule gagna le droit de monter en DDR-Oberliga.

Les deux promus furent la BSG Einheit Ost Leipzig et la BSG Fortschritt Meerane. Ce club était un des quatre relégués de la fin de la saison précédente.

Compétition

Légende 
 () = Relégué de DDR-Oberliga 1951-1952
 () = Promu depuis les Bezirksligen
 P = Promu vers l’Oberliga à la suite de cette saison
 R = Relégué en Bezirksliga à la suite de cette saison

Groupe 1

Groupe 2 
{| class="wikitable"
! !! !! !!M!!G!!N!!P!!+!!-!!DB!!Pts
|- align="center" style="background:#bfffbf;"
|P||1||align="left"|BSG Einheit Leipzig-Ost ||24||19||3||2||60||22||38||41
|- align="center" 
| ||2||align="left"|BSG Motor Wismar () ||24||17||1||6||58||33||25||35
|- align="center" 
| ||3||align="left"|BSG Chemie Wolfen ()||24||14||3||7||68||42||26||31 
|- align="center" 
| ||4||align="left"|BSG Motor Mitte Magdeburg  ||24||13||3||8||59||37||22||29
|- align="center" 
| ||5||align="left"|BSG Empor Wurzen () ||24||14||0||10||70||37||33||28
|- align="center" 
| ||6||align="left"|BSG Motor Süd Brandenburg ()||24||10||4||10||54||56||-2||24
|- align="center"
| ||7||align="left"|HSG Wissenschaft Halle||24||10||3||11||37||41||-4||23
|- align="center" 
| ||8||align="left"|BSG Einheit Greifswald ()||24||10||3||11||38||61||-23||23|- align="center" 
| ||9||align="left"|SG Dynamo Berlin  ||24||9||4||11||37||40||-3||22|- align="center" 
| ||10||align="left"|BSG Einheit Pankow () ||24||8||5||11||43||49||-6||21|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||11||align="left"|SG Volkspolizei Schwerin ||24||6||3||15||23||49||-26||15|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||12||align="left"|Adlershofer BC ()||24||4||5||15||31||70||-39||13|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||13||align="left"|BSG Einheit Burg ||24||3||1||20||28||69||-41||7'''
|- align="center"
|}

 Bilan de la saison 
 Montée vers l’étage supérieur (DDR-Oberliga) 
Les clubs de la BSG Einheit Ost Leipzig et de la BSG Fortschritt Meerane furent promus en DDR-Oberliga.

 Relégation depuis l’étage supérieur (DDR-Oberliga) 
Quatre clubs descendirent de la DDR-Oberliga en vue de la saison suivante:
 SV Vorwärts Berlin
 BSG Motor Oberschöneweide 
 BSG Motor Jena
 BSG Wismut Gera

 Relégation vers l’étage inférieur 
Six clubs furent relégués en championnat régional vers la Bezirksliga de leur région. Un niveau créé à partir de cette saison :
 Adlershofer BC (néo promu) (Bezirksliga Berlin)
 BSG Einheit Burg (Bezirksliga Magdeburg)
 SG Dynamo Erfurt (Bezirksliga Erfurt)
 SG Dynamo Rostock (Bezirksliga Rostock)
 BSG Einheit Spremberg (Bezirksliga Cottbus)
 BSG Aktivist Kaiserode (néo promu) (Bezirksliga Suhl)

 Montée depuis l’étage inférieur 
Les quinze champions des différentes Bezirksligen disputèrent un tour final désignant les six promus en DDR-Liga:

 Groupe 1 

 Groupe 2 

 Groupe 3 

 (1) Le Chemie Glauchau s'imposa lors d'un "test-match" visant le départager du Chemie Schönebeck.

 Changements d’appellation 
Plusieurs clubs connurent des changements de localisations et/ou des modifications de leur dénomination.

 Avant, en cours ou après la saison 
 BSG Stahl Magdeburg fut fusionné avec l’Eintracht Sudenburg pour devenir le BSG Motor Mitte Magdeburg
 SG Volkspolizei Potsdam fut déménagée vers Berlin-Est où il devint le SG Dynamo Berlin. En 1954, ce club devint le SG Dynamo Hohenschönhausen.
 SG Volkspolizei Schwerin fut déménagée et devint la SG Volkspolizei Rostock. Le , le club fut renommé la SG Dynamo Rostock.
 SG Volkpolizei Weimar devint SG Dynamo Erfurt

 Après la saison 
 BSG Chemie Chemnitz'' devint le BSG Chemie Karl-Marx-Stadt.

Annexes

Sources et liens externes 
 Archives des ligues allemandes depuis 1903
  Archives DDR-Liga
  Archives football allemand et est-allemand
 Base de données du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football

Compétition de football en Allemagne de l'Est